

Biografia 
È attivo dal 2001, lavorando soprattutto in film cinema e serie televisive. Ha lavorato in diverse commedie, come Natale a Miami, in cui fa la parte di uno dei due poliziotti che fermano Christian De Sica e Massimo Boldi per le strade di Miami.

Filmografia

Cinema 
All About the Benjamins (2002)
Big Trouble - Una valigia piena di guai (2002)
Natale a Miami (2005)
Last Time Forever (2006)
Thanks to Gravity (2006)
Natural Born Komics (2007)
Just Desserts - cortometraggio (2007)
The Underground Bounty Hunter - videogioco (2007)
Pencil Fighting: The Life and Times of Team Balderdash - cortometraggio (2007)
Contrasti e amori (2008)
I Love You, Man (2009)
Sex Crimes 4 (2010)

Televisione 
I Soprano (2002) - Serie TV
CSI: Miami (2003) - Serie TV
Dexter (2006) - Serie TV
Recount (2008) - Film TV

Collegamenti esterni